Hrvatska
 Borova (Suhopolje), naselje u općini Suhopolje, Hrvatska
 Borova (Bilogora) (252 m), jedan od vrhova Bilogore

BiH:
 Borova (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde

Crna Gora:
 Borova (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja